Ко́ростенська окру́га — адміністративно-територіальна одиниця Української СРР в 1923–1930 роках. Утворена 1923 року у складі Волинської губернії. Окружний центр — місто Коростень. Налічувала 11 районів. У червні 1925 року губернії в Україні було скасовано, і округа перейшла у пряме підпорядкування Української РСР.

Історія 
Згідно з даними на 1 січня 1926 року Коростенська округа складалася з 11 районів:

 Базарський;
 Барашівський;
 Городницький;
 Ємільчинський;
 Лугинський;
 Малинський; 
 Народицький;
 Овруцький;
 Олевський;
 Словечанський;
 Ушомирський.
</div>

Як адмінодиниця, була ліквідована 1930 року, райони перейшли у пряме підпорядкування Української СРР.

Населення 
Населення Коростенської округи становило 521,1 тисяч осіб (1926).

Національний склад 
Національний склад населення Всесоюзним переписом населення 1926 року: українці — 70,1%; поляки — 7,8%; євреї — 7,8%; німці — 5,0%; росіяни — 1,6%.

Населення районів та міст Коростенської округи за переписом 1926 р.

Мовний склад 
Рідна мова населення округи за переписом 1926 року

Керівники округи

Відповідальні секретарі окружного комітету КП(б)У 
 Бегайло Роман Олександрович (1923—1924)
 Рижов (1924)
 Андрюхін Я. М. (1925—.04.1926)
 Липовенко Г. М. (1926—1927)
 Петруленко В. І. (16.01.1927—1928)
 Карпенко Аркадій Петрович (1928—1929)
 Шутельов М. Є. (1929—.08.1930)

Голови окружного виконавчого комітету 
 Броньовий Олександр Йосипович (.03.1923—.08.1923)
 Коротун Тимофій Іванович (1.09.1923—8.10.1924)
 Сератов (1924—1925)
 Шебло Роман Васильович (1925—21.04.1926)
 Тернопольченко Михайло Дмитрович (21.04.1926—.01.1927)
 Голишев Г. Є. (.01.1927—1928)
 Зіненко Микола Григорович (1928—1930)
 Нефоросний Олексій Іванович (1930—.08.1930)

Див. також 
 Коростенський округ
 Поліський підрайон

Примітки

Джерела 
 Верменич Я. В. Коростенська округа //  
 Верменич Я. В. Коростенська округа //  
 Коростеньский округ (1923–1930) // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991.  
 Матеріяли до опису округ УСРР. Коростенська округа / Центр. стат. упр. УСРР; [перед. слово М. Вольфа]. — Харків : [Уряд. Друк. імені Фрунзе], 1926. — VIII, 48 c. : табл. 
 

Округи УСРР
Коростень
Історія Житомирської області
Історія Київської області